Een verkeersweg:
 N189 (België)
 N189 (Frankrijk)
 N189a (Frankrijk)
 N189 (Nederland), zie Provinciale weg 189
 N189 (Zwitserland)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing